Bellville může být:

 Bellville (Georgie) – město v Georgii
 Bellville (Ohio) – město v Ohiu
 Bellville (Texas) – město v Texasu
Bellville (Kapské Město) – čtvrť Kapského Města v Jihoafrické republice